Eduard Dietl, général allemand.
 Helmut Dietl (1944-2015), réalisateur et scénariste allemand.
 Józef Dietl (1804-1878), médecin austro-polonais. 
 Monika Dietl, présentatrice radio allemande.
 Toni Dietl, karatéka allemand.

Patronyme austro-bavarois